co
Grunts é um premiado filme pornográfico gay dirigido pelos atores e diretores Chris Ward e  Ben Leon, produzido pela Raging Stallion Studios. Apresentando uma temática militar, o filme possuiu um orçamento de US$250,000, alto para o gênero, com quarenta cenas e doze horas de filmagens.  Os produtores contrataram modelos com experiência militar no Iraque, sendo mais notável o ator Ricky Sinz.

Prêmios em  2008

GRABBY
Best Video
Best Solo Sex Scene (Ricky Sinz)
Best Duo Sex Scene (Ricky Sinz e Roman Ragazzi)
Best Three-Way Sex Scene (Jake Deckard, Ricky Sinz, e Trey Casteel)
Best Actor (Jake Deckard)
Best Supporting Actor (Ricky Sinz)
Best Art Direction
Best Director (Chris Ward e Ben Leon)
Best DVD Extras
Best Videography (Ben Leon)
GayVN
Best Solo Performance (Ricky Sinz)
Best Still Photographer (Kent Taylor e Geof Teague)
Best Editing (Chris Ward e Ben Leon)
Best DVD Extras/Special Edition
Best Supporting Actor (Ricky Sinz)
Best Sex Scene - Duo (Ricky Sinz e Roman Ragazzi)
Best Actor (Jake Deckard)
Best Picture
Hard Choice Awards
Best Film - USA
Best Director - USA (Chris Ward e Ben Leon)
Best Actor - USA - Runners up (Jake Deckard e Ricky Sinz)
Best Film Editing - Hon. Mention
Best Solo (Ricky Sinz)
Best Butt Parade

Referências

Filmes dos Estados Unidos de 2007
Filmes pornográficos de 2007
Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos gays